Heterotella är ett släkte av svampdjur. Heterotella ingår i familjen Euplectellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Heterotella